Сенокос е стопанската работа по косене и събиране на сеното. Като топоним може да се отнася за:

 Сенокос, село в област Благоевград, България;
 Сенокос, село в област Добрич, България;
 Сенокос, село в община Цариброд, Сърбия;
 Сенокос, село в община Врабчище, Северна Македония;
 Сенокос, село в община Долнени, Северна Македония.

Вижте също 
 Сеноклас